Дэй-Льюис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дэй-Льюис, Дэниел (род. 1957) — британский актёр.
 Дэй-Льюис, Сесил (1904—1972) — британский поэт, писатель, переводчик, поэт-лауреат Соединённого Королевства в 1968—1972 годах.